Hot spot kan henvise til flere artikler:
Hot spot (geologi) – et varmt område eller varmt punkt. Hawaii-øerne menes at være opstået ved at kontinentalpladen har bevæget sig henover et "hot spot"
Hot spot (genetik) – i genetikken et område af et gen eller et kromosom, hvor der særligt ofte sker mutationer
Hot spot (økologi) – i økologien steder, hvor artsdiversiteten er særligt høj
Hotspot (datanet) – i datalogien en eller flere trådløse basisstationer, der dækker et område og kan være til fri afbenyttelse eller bruges mod betaling
Hot spot (hjemmeside) – på websideer områder, som udløser en handling ved klik eller ved at musemarkøren føres henover
Hot spot (termik) – Ved termik (op- og nedadstigende luftstrømme) er et "hot spot" et område, som kontinuerligt udløser opadstigende luftstrømme.
Hotspot (effekttransistor) – mange transistorer kan ved højere kollektor-emitter spændinger og strømme, have mindre områder i basis-emitter området, som bliver meget varmere - også kaldet hotspots.